la Skull Cave, en Californie ;
 la Skull Cave, dans le Michigan.